Тарасково — топоним в России.

Населённые пункты 
 Тарасково — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Тарасково — село в Мосальском районе Калужской области.
 Тарасково — деревня в Каширском районе Московской области.
 Тарасково — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Тарасково — село в Новоуральском городском округе Свердловской области.
 Тарасково — деревня в Кувшиновском районе Тверской области.

Усадьба 
 Тарасково — подмосковная усадьба, известная с 1750 года; с конца XVIII века и до революции принадлежала семейству Глебовых.

Железнодорожные станции 
 Тарасково ― железнодорожная станция в Свердловской области в 1872―1904 годах.

См. также 
 Тарасков
 Тарасов
 Тарасовка
 Тарасовский